Steve Wets / Steven West előfordulásai

 Steve West (1952) kanadai jégkorongozó
 Steve West (1964) amerikai rockzenész, dobos (Danger Danger)
 Steve West (1966) amerikai rockzenész, dobos (Pavament, Marble Valley)
 Steve West (1975) angol dartsjátékos

Lásd még 
 Stephen West (egyértelműsítő lap)